Rogale kan verwijzen naar een van de volgende Poolse plaatsen:

 Rogale (district Gołdapski) - dorp in het district Gołdapski in Ermland-Mazurië
 Rogale (district Szczytno) - dorp in het district Szczytno in Ermland-Mazurië
 Rogale (district Ełk) - dorp in het district Ełk in Ermland-Mazurië
 Rogale (Lublin)
 Rogale (Mazovië)
 Rogale (Podlachië)